Van Horn steht für:

 Van Horn, ein Dorf im Culberson County im US-Bundesstaat Texas

Van Horn ist der Familienname folgender Personen:

 Buddy Van Horn (1929–2021), US-amerikanischer Stuntman und Regisseur
 Burt Van Horn (1823–1896), US-amerikanischer Politiker
 Darrin Van Horn (* 1968), US-amerikanischer Boxer
 George Van Horn (1850–1904), US-amerikanischer Politiker
 Keith Van Horn (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 Noel Van Horn (* 1968), US-amerikanischer Comiczeichner
 Robert T. Van Horn (1824–1916), US-amerikanischer Politiker
 Russell van Horn (1885–1970), US-amerikanischer Boxer
 William Van Horn (* 1939), US-amerikanischer Zeichner

Siehe auch:

 Van Horne